Porcupine désigne plusieurs sujets. C'est également le terme anglophone pour porc-épic.

Géographie 
 Porcupine, un census-designated place située dans le Dakota du Sud.
 Porcupine, un census-designated place située dans le Dakota du Nord.
 La chaîne Porcupine Mountains, ou Montagnes du Porc-Épic, au nord-ouest du Michigan.
 Porcupine, rivière d'Alaska et du Yukon

Bandes dessinées 
 Porcupine, alias Porc-épic, est un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Musique 
 Porcupine, est un album de dix titres d'Echo & the Bunnymen sorti en 1983.
 Porcupine Tree, est un groupe britannique de rock progressif formé à Hemel Hempstead en Angleterre dans les années 1980.

Navire 
 le HMS Porcupine, est un destroyer de classe P de la Royal Navy qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie